"About a Girl" - singel Nirvany wydany w roku 1994, promujący album koncertowy MTV Unplugged in New York (1994).
 "About a Girl" - singel brytyjskiego zespołu Sugababes wydany w roku 2009, promujący album Sweet 7 (2010).
 "About a Girl" - singel amerykańskiego zespołu The Academy Is...